Teodor Llorente Olivares, né à Valence le  et mort le , est un écrivain, avocat et homme politique valencianiste. Il est considéré comme le principal poète de la Renaixença au Pays valencien.

Biographie 
Né dans une famille de juristes, il étudie le Droit et la Philosophie à l'université de Valence. Entre 1853 et 1857, il écrit des poésies en castillan. Après avoir lu El Gaiter del Llobregat de Joaquín Rubió i Ors, il commence à composer des rimes en valencien. Sa rencontre avec Marià Aguiló le gagne à la cause valencianiste et catalaniste.

Il pratique également le journalisme en espagnol. En 1861, il dirige le périodique La Opinión, qui devient en 1866 Las Provincias, dont il reste directeur pendant 40 ans avant d'être remplacé par son fils. En accord avec la posture idéologique de Llorente, le journal suit une ligne éditoriale conservatrice. Las Provincias est actuellement le doyen des journaux de la Communauté valencienne. 

Membre de Lo Rat Penat, il participe en 1906 au  Congrès international de la langue catalane.

Il est élu député pour le parti conservateur en 1891, 1893 (il perd les élections de 1896) et en 1899, jusqu'à sa démission en 1901.

Llorente a traduit à l'espagnol des auteurs tels que Goethe, Schiller ou Heine.

Il meurt à Valence en 1911. Il est le père du journaliste et écrivain Teodoro Llorente Falcó.

Voir aussi

Bibliographie 
 Martí de Riquer, Història de la literatura catalana.
  Manuel Mas, Gran Enciclopedia de la Región Valenciana

Article connexe 
Jeux floraux (Catalogne et Valence)

Liens externes 
 Biographie dans la Gran Enciclopèdia Catalana
Alfons Cucó, Actituds polítiques i lingüístiques al País Valencià contemporani

Écrivain espagnol du XIXe siècle
Poète de langue catalane
Écrivain de langue espagnole
Valencianisme
Écrivain valencien
Écrivain de la Renaixença
Professeur à l'université de Valence
Étudiant de l'université de Valence
Naissance en  janvier 1836
Naissance à Valence (Espagne)
Décès en juin 1911
Décès à Valence (Espagne)
Député de la Restauration bourbonienne en Espagne
Personnalité du Parti libéral-conservateur (Espagne)